Alejandro Farnesio, III duque de Parma, Plasencia y de Castro (italiano: Alessandro Farnese; Roma, 27 de agosto de 1545 - Arrás, 3 de diciembre de 1592) hijo de Octavio Farnesio y Margarita de Parma, hija natural (luego legitimada) de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, sobrino de Felipe II y de Juan de Austria. Desarrolló una importante labor militar y diplomática al servicio de la corona española. Luchó en la batalla de Lepanto contra los turcos y en los Países Bajos contra los rebeldes neerlandeses, así como en Francia en las guerras de Religión del lado católico contra el protestante.

Biografía 

Acompañó a su madre a Bruselas después de haber sido nombrada gobernadora de los Países Bajos en 1559.  Alejandro había crecido en España con su primo hermano el príncipe Carlos, hijo de Felipe II, y su tío Juan de Austria; los tres estudiaron en la Universidad de Alcalá. 

Pasaron varios años antes de que pudiera demostrar su talento para las operaciones militares. Durante ese tiempo, los Países Bajos se habían rebelado contra su tío Felipe II, señor de Flandes y rey de España y, tras la muerte de Luis de Requesens, Juan fue enviado como gobernador en 1576. En otoño de 1577 Alejandro Farnesio fue enviado en su ayuda, llegando como comandante del ejército al frente de los tercios, con los que en enero de 1578 derrotó a un ejército protestante en la batalla de Gembloux. Previamente había solicitado a Felipe II que se nombrara a Alejandro gobernador de los Países Bajos, a lo que el rey accedió.

Demostró sus dotes como diplomático a los tres meses, en enero de 1579, cuando consiguió, mediante la Unión de Arras, llevar de nuevo a la obediencia a Felipe II a las provincias del sur que se habían unido a Guillermo de Orange en rebeldía. Por el contrario, las provincias rebeldes abjuraron definitivamente de la soberanía de Felipe II unas semanas más tarde mediante la Unión de Utrecht.

Tan pronto como obtuvo una base de operaciones segura en la provincia de Henao y Artois, se dispuso a reconquistar las provincias de Brabante y Flandes. Una ciudad tras otra fueron cayendo bajo su control hasta llegar frente a Amberes, a la que sitió en 1584. El asedio de Amberes exigió todo el genio militar y fuerza de voluntad de Alejandro para completar el cerco y finalmente rendir la ciudad el 15 de agosto de 1585. El éxito militar de Alejandro volvió a poner en manos de Felipe II todas las provincias del sur de los Países Bajos, pero la orografía y situación geográfica de las provincias de Holanda y Zelanda hacían imposible su conquista sin contar con el dominio del mar, en manos de los rebeldes.

En 1586 se convierte en duque de Parma por la muerte de su padre y solicita permiso al rey para ausentarse y visitar el territorio del ducado, permiso que no le es otorgado, ya que el rey lo considera insustituible. 

En preparación al intento de invasión de Inglaterra con la Armada Invencible, Alejandro marchó contra las ciudades de Ostende y La Esclusa y conquistó esta última, donde llegó la Armada en 1587. Después de la derrota de la Armada, Alejandro se instaló en Dunkerque.

Tras el asesinato del rey francés Enrique III en diciembre de 1589, Alejandro fue enviado con el ejército a Francia para luchar con la Liga Católica, opuesta al rey Enrique IV. En esta campaña, consigue romper el Sitio de París (1590) y entrar en la ciudad, aliviando la hambruna generada y siendo vitoreados por la gente tanto él como sus tropas. En el asedio de Caudebec, el 25 de abril de 1592, resultó herido de un disparo de mosquete. Se retiró con su ejército a Flandes. Posteriormente su salud se agravó y murió la noche del 2 al 3 de diciembre de 1592 en la Abadía de Saint-Vaast de Arrás. Sus restos reposan en la iglesia de Santa María de Steccata en Parma (Italia).

Matrimonio e hijos
En 1565 se casó con María de Portugal, boda celebrada en Bruselas con gran esplendor. Tras su matrimonio se instaló en la corte de Madrid. De ese matrimonio nacieron: 
 Margarita Farnesio (1567-1643), casada con Vicente I Gonzaga.
 Ranuccio I Farnesio (1569-1622), su sucesor y uno de los posibles herederos al trono portugués durante la crisis sucesoria portuguesa de 1580 (por ser bisnieto de Manuel I de Portugal).
 Eduardo Farnesio (1573-1626), fue cardenal.

Después de la muerte de su mujer tuvo una hija natural con Catalina de Roquoi, una señora principal de Flandes de la Casa de Roquoi: 
 Isabel Margarida Farnesio (Luxemburgo, 1578 - Lisboa, 1610), casada en Ruan en abril de 1592 (algunos dicen que no hubo matrimonio) con el portugués  Juan de Meneses, el Rojo (el Púrpura), señor del mayorazgo de Penamacor, coronel del ejército español, maestre de campo en los Países Bajos Españoles, único hijo de Simón de Meneses, con quien tuvo una hija llamada Leonor de Meneses.

Curiosidades 
En 1956 se creó el cuarto tercio de la Legión Española, llamándose Tercio Alejandro Farnesio en su honor.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nobles de Italia del siglo XVI
Generales de España del siglo XVI
Militares de la guerra de Flandes
Gobernadores de los Países Bajos Españoles
Duques de Parma
Reinado de Felipe II
Guerra anglo-española (1585-1604)
Alumnado de la Universidad de Alcalá (histórica)
Alejandro 01
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Roma